Mužská čtyřhra Korea Open 2022 probíhala na přelomu září a října 2022. Do deblové soutěže soulského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Jednalo se o první ročník turnaje. Mužskou událost na okruhu ATP Tour naposledy předtím jihokorejská metropole hostila v roce 1996. 

Jihokorejec Čong Hjon odehrál první turnaj na túře ATP od zářijové kvalifikace French Open 2020. V páru s krajanem Kwonem Sun-uem vypadli v semifinále.

Vítězem se stal nejvýše nasazený, jihoafricko-americký pár Raven Klaasen a Nathaniel Lammons, který ve finále zdolal kolumbijsko-mexické turnajové dvojky Nicoláse Barrientose a Miguela Ángela Reyese-Varelu poměrem 6–1 a 7–5. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů. Společně nastoupili do druhého turnaje, čímž vylepšili čtvrtfinálovou účast z květnového Lyon Open 2022. Klaasen na okruhu ATP Tour vybojoval devatenáctý deblový titul a pro Lammonse to bylo druhé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Korea Open 2022